Padahurip (Selajambe), een plaats in Indonesië
Padahurip (Banjarwangi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing